Малев:
 Malév — флагманская авиакомпания Венгрии.
 Малев () — наименование , боевой единицы Союза обороны Эстонии (Кайтселийт).
 Малев, Валерий Иванович (1939—2002) — украинский государственный деятель.
 Малев, Дмитрий Васильевич (1948—2015) — российский дипломат.